Sou Feliz (álbum de Fernandinho)
 Sou Feliz (álbum de Lauriete)

Desambiguação